Lepidophthirus är ett släkte av insekter. Lepidophthirus ingår i familjen sällöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sällöss
Lepidophthirus